Туна Манза има више значења:

 Туна Манза (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Туна Манза (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Туна Манза (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Туна Манза (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику